

Miejsca

Niemcy 
 Wollin – dzielnica Penkun
 Wollin – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark

Polska 
Dawne nazwy:
 Wolin – miasto
 Wolin – wyspa
 Wolinia

Zobacz też 
 Usedom-Wollin
 Wolin